( ) (deux parenthèses) peut faire référence à :

Culture 
 ( ), album de Sigur Rós (2002) ;
 , court-métrage de  (2003) ;
 Le pseudonyme de Kim Carlsson, membre du groupe suédois Lifelover.

Informatique 
 Le , sans argument, dans certains langages de programmation ;
 La liste vide en Lisp ;
 Le type unité en Haskell ;
 L'émoticône représentant une étreinte.